Місячний сарос 117 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 3 квітня 1094 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 15 травня 2356, коли Місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 24 повних затемнення від 3 жовтня 1400 до 21 червня 1815, 9 часткових перед повними від 29 червня 1238 до 23 вересня 1382 і 7 часткових після повних від 2 липня 1833 до 5 вересня 1941.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 18 жовтня 2013 і наступним буде також півтіньове — 30 жовтня 2031.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 17 квітня 1707 і тривало 105,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 117 

Місячні сароси